Хе́рцберг-ам-Харц () — город в Германии, в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Остероде. Население составляет 14 016 человек (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 71,88 км². Официальный код — 03 1 56 009.

Город подразделяется на 6 городских районов.

Эсперанто в Херцберге 
11 июля 2006 года по решению городских депутатов город получил следующее полное название: «Херцберг — эсперанто-город» («»), став таким образом первым в мировой истории населенным пунктом, получившим такой статус. Город использует для международных связей язык эсперанто, в частности для общения с жителями города-побратима Гура (Польша). В Херцберге действует культурный центр немецких эсперантистов и Всемирной ассоциации эсперанто. Все приветственные таблички, установленные на въезде в город, а также многие надписи, вывески и указатели в самом городе также написаны на двух языках — немецком и эсперанто.

В местной школе организовано преподавание эсперанто, а библиотека обладает достаточно крупным собранием книг на этом языке. По планам авторов проекта, Херцберг должен послужить моделью двуязычного города, в котором языковая коммуникация осуществляется на двух уровнях — национальном (немецкий язык) и интернациональном (эсперанто).

В ресторане Großer Knollen, расположенном на одноимённой горе (высотой 687 метров), с января 2007 года гостям предлагается двуязычное меню. Вскоре этому примеру последовали два других ресторана. С декабря 2008 года действует «Женьшень-бутик» () с двуязычным меню. В 2011 году во дворике бутика открылось Эсперанто-кафе (). Владелец кафе и бутика Харальд Шике является специалистом в области природной медицины, президентом Международной ассоциации природной медицины () и также ведёт приём пациентов на двух языках — немецком и эсперанто. В общей сложности на 2012 год меню на эсперанто предлагали 8 ресторанов и кафе города.

Летом 2011 года семья эсперантистов из Польши приобрела в деревне Зибер, входящей в состав Херцберга, трёхзвёздочный отель Zum Pass. Тогда же австрийский эсперантист Амир Явади переехал в Херцберг, где приобрёл старый отель Goldener Hirsch и начал его реконструкцию.

Население

Города-побратимы 
  Гура (), Польша

Ссылки 
 Официальная страница немецкий, одна секция на эсперанто
 Эсперанто-город на 18 языках, включая русский
 Межкультурный центр Херцберга эсперанто

Примечания 

Города Нижней Саксонии
Эсперанто